Александри́я (Аль-Искандери́я) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Александрия. Расположена на севере страны, на побережье Средиземного моря, к западу от мухафазы Бухейра и к востоку от мухафазы Матрух. Население 4 110 015 жителей (2006). Помимо собственного города Александрия мухафаза включает в себя город Новый Борг-эль-Араб к западу от Александрии, где находится международный аэропорт.

Население 

Данные на 01. 01. 2008.

Экономика 
 Александрийский металлургический завод

Ссылки 
 Alexandria Governorate Официальный сайт (араб.)
 Губернаторы Александрии с фото (1798—2000) (араб.)
 Различные статистические данные по Александрии
 

Мухафазы Египта